Membro del gruppo musicale californiano Rooney, è sposato dal febbraio 2005 con Sarah Jane Morris, attrice di Brothers & Sisters, conosciuta ai tempi del college.

Ha partecipato come attore in Big Fat Liar, Repli-Kate, Not Another Teen Movie, Princess Diaries e Dawson's Creek.

Collegamenti esterni